Pohnstorf ist der Name folgender Orte:

Pohnstorf (Alt Sührkow), Ortsteil der Gemeinde Alt Sührkow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
Pohnstorf (Damshagen), Ortsteil der Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
Pohnstorf (Sukow-Levitzow), Ortsteil der Gemeinde Sukow-Levitzow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

 Siehe auch
 Pohnsdorf